Süper Lig 2013/2014 (Spor Toto Süper Lig av sponsorskäl) var den 56:e säsongen av Süper Lig, den högsta fotbollsserien i Turkiet.

Galatasaray från Istanbul var regerande mästare. Fenerbahçe från Istanbul blev mästare denna säsong, men var avstängda från deltagande i  Europaspel på grund av Süper Lig-skandalen 2011. Marockanen Aatif Chahechouhe blev bästa målgörare i ligan med 17 mål för Sivasspor. Totalt spelades det 306 matcher mellan 18 lag, som gjorde 809 mål.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Referenser 

2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013 i Turkiet
2014 i Turkiet